В Соединённых Штатах Америки в настоящее время имеется один округ с названием Норфолк () и кроме того, один округ с таким же названием был упразднён:
 '''Норфолк''' — округ в штате Массачусетс;
 '''Норфолк''' — упраздненный округ в штате Виргиния.
 См. также 
  — один из объединённых муниципалитетов провинции Онтарио, Канада.